VIII Mistrzostwa Świata w Piłce Siatkowej Mężczyzn 1974 odbyły się w miastach Meksyk, Guadalajara, Monterrey, Tijuana, Puebla, Toluca, w dniach 12 października do 28 października. W Meksyku, Polska po raz pierwszy wywalczyła złoty medal.

Drużyny uczestniczące

Pierwsza faza grupowa

Grupa A 
 Guadalajara

Wyniki

13 października 1974

14 października 1974

15 października 1974

Tabela

Grupa B 
 Meksyk

Wyniki

13 października 1974

14 października 1974

15 października 1974

Tabela

Grupa C 
 Monterrey

Wyniki

13 października 1974

14 października 1974

15 października 1974

Tabela

Grupa D 
 Tijuana

Wyniki

13 października 1974

14 października 1974

15 października 1974

Tabela

Grupa E 
 Puebla

Wyniki

13 października 1974

14 października 1974

15 października 1974

Tabela

Grupa F 
 Toluca

Wyniki

13 października 1974

14 października 1974

15 października 1974

Tabela

Mecze o miejsca 1-12.

Grupa G 
 Meksyk

Wyniki

18 października 1974

19 października 1974

20 października 1974

Tabela

Grupa H 
 Puebla

Wyniki

18 października 1974

19 października 1974

20 października 1974

Tabela

Grupa I 
 Toluca

Wyniki

18 października 1974

19 października 1974

20 października 1974

Tabela

Mecze o miejsca 13-24.

Grupa J 
 Guadalajara

Wyniki

18 października 1974

19 października 1974

20 października 1974

Tabela

Grupa K 
 Monterrey

Wyniki

18 października 1974

19 października 1974

20 października 1974

Tabela

Grupa L 
 Tijuana

Wyniki

18 października 1974

19 października 1974

20 października 1974

Tabela

Mecze o miejsca 19-24. 
 Guadalajara

Wyniki

22 października 1974

23 października 1974

24 października 1974

26 października 1974

27 października 1974

Tabela

Mecze o miejsca 13-18. 
 Tijuana

Wyniki

22 października 1974

23 października 1974

24 października 1974

26 października 1974

27 października 1974

Tabela

Mecze o miejsca 7-12. 
 Toluca

Wyniki

22 października 1974

23 października 1974

24 października 1974

26 października 1974

27 października 1974

Tabela

Grupa finałowa 
 Meksyk

Wyniki
22 października 1974

23 października 1974

24 października 1974

26 października 1974

27 października 1974

28 października 1974

Tabela

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki MŚ 1974

Mistrzostwa świata w piłce siatkowej
1974 w piłce siatkowej
1974 w Ameryce Południowej
Piłka siatkowa w Meksyku
Sport w Puebli (miasto)
Tijuana
Sport w Monterrey
Sport w Meksyku (miasto)
Sport w Guadalajarze